Toaldo steht für:
 Giuseppe Toaldo (1719–1797), ein italienischer römisch-katholischer Priester und Physiker 
 (23685) Toaldo, ein Asteroid des Hauptgürtels